Šumnik je lahko:
 šumnik – vrsta soglasnika
 Šumnik, Litija – naselje v Sloveniji
 Šumnik (potok) – potok severovzhodno od Litije, pritok Save
 Šumnik (Želimeljščica) – potok pri Zapotoku, pritok Granjevice, del povirja Želimeljščice oz. Iščice
 Šumnik, gorski potok, pritok Soče v Trenti iz Bavšice
 Krvavški Šumnik, potok, desni pritok Iške v Iškem Vintgarju
 Šumnik ali potok, pritok Borovniščice

Glej tudi
 Šumik